Anomaly (álbum de Ace Frehley)
Anomaly (álbum de Lecrae)

Desambiguação